Немања Драгутиновић (Зворник, 9. априла 1999) босанскохерцеговачки је фудбалер који тренутно наступа за Слободу из Тузле.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Зворничани
Босанскохерцеговачки фудбалери
Фудбалери Дрине Зворник
Фудбалери Младости Добој Какањ
Фудбалери Новог Пазара
Фудбалери Радничког 1923
Фудбалери Слободе Тузла
Фудбалери Суперлиге Србије
Везни играчи у фудбалу
Нападачи у фудбалу